Audiocassetta – dispositivo a memoria magnetica usato per l'audio
 Videocassetta – dispositivo a memoria magnetica utilizzato per il video
 Cassetta – dispositivo a memoria magnetica utilizzato per i dati
 Cassetta di pronto soccorso – raccolta di materiali necessari per un primo sommario trattamento di un infortunato
 Cassetta postale – raccoglitore temporaneo di corrispondenza cartacea. Da non confondere con la casella postale

Altri progetti